Riekerhaven (water), havenkom in bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam-Zuid
 Riekerhaven (gebied), woonbuurt en voormalig sportpark in Amsterdam Nieuw-West